Poisk (, som betyder Sök), tidigare "Mini-Research Module 2" är en rysk modul till rymdstationen ISS. Modulen har även betecknats Russian Docking Compartment 2 (DC2). Datum för uppskjutningen var 10 november 2009 och modulen anslöts till Zvezda-modulen den 12 november 2009.

Den kan användas både som dockningsplats för bemannade Sojuz-farkoster samt för den obemannade fraktfarkosten Progress. En luftsluss gör det även möjligt att sätta ut experiment i rymden, och denna funktion har gett den dess namn 'Mini-Research'.

Anslutningar 
Poisk har två anslutningar: zenit (upp) och nadir (under).
 Zenit: Anslutningsplats för de ryska farkosterna Sojuz och/eller Progress.
 Nadir: Här är modulen ansluten till Zvezdas zenitport.

Dimensioner och vikt 
Diameter: 2.55 m
Längd: 4,049 m
Vikt: 3 670 kg
Trycksatt volym: 14,8 m3

Uppskjutning 
Modulen sköts upp med en Sojuz-raket. Under transporten till och dockningen med ISS var modulen monterad på en modifierad servicemodul till en Progress-farkost kallad Progress M-MIM2.

Dockningar

Källor 
 SuzyMcHale.com 
 Manned Astronautics - Figures & Facts, Poisk , läst 1 juni 2018.

Fotnoter

Internationella rymdstationen
Rymdfartsåret 2009